Toponímia:
 Capri, Illa d'Itàlia
 Capri (Campània), municipi d'Itàlia
 Biografies:
 Joan Capri, humorista i actor català
 Obres:
 Capri (pel·lícula), pel·lícula nord-americana de 1960